Canto do Buriti kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canto do Buriti (ort), Piauí, 
 Canto do Buriti (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar